est un objet transneptunien faisant partie des cubewanos.

Caractéristiques 
2008 AQ118 mesure environ  de diamètre.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Objet transneptunien

 

Planète mineure non numérotée
Cubewano
Planète mineure découverte en 2008
Planète mineure prédécouverte en 2003